Die Saison 2008/09 des Challenge Cups begann am 11. Oktober 2008 mit der ersten Runde und endete mit dem Finale am 15. März 2009. Der italienische Verein Monte Schiavo Jesi gewann das Endspiel in eigener Halle gegen den griechischen Vertreter Panathinaikos Athen.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis einschließlich zum Viertelfinale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspielen weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizierten sich für das Final Four.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde

Dritte Runde bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008/09
Volleyballsaison 2008/09
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften